Ташкент 2014 — другий турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2014–2015 років, що проходив у Ташкенті з 20 жовтня по 3 листопада 2014 року.

Загальна інформація 
 Категорія: 21-а (середній рейтинг: 2752,5).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 20 жовтня
 Ігрові дні: 21-24, 26-29, 31 жовтня — 2 листопада
 Вихідні дні: 25, 30 жовтня
 Закриття турніру: 2 листопада
 
Час початку партій (київський) — 12.00 год (останнього туру — 9.00 год).

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 61 ходу.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на жовтень 2014 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2014–2015 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на сайті chessdom.com 
 Гран-прі Ташкент 2014 на сайті chesspro.ru 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 

Шахові турніри 2014
2014 у Ташкенті